Station Brugge-Vorming is een vormingsstation langs de spoorlijnen 50A en 66 in de stad Brugge. Het ligt iets ten zuiden van het station Brugge.

Verkeer en vervoer in Brugge
Brugge-Vorming
Rangeerterrein in België